Eskuche ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Ludwig Eskuche (1710–1755), deutscher Prediger
 Gustav Eskuche (1865–1917), deutscher Pädagoge, Gymnasialdirektor, Schriftsteller und Volksliedsammler
 Ulrich Eskuche (1926–2008), deutscher Hydrobiologe